То́рстен Йенс Гю́тшов (; род. 28 июля 1962, Гёрлиц, ГДР) — немецкий футболист и футбольный тренер. Лучший бомбардир трёх последних розыгрышей чемпионата ГДР, последний футболист, удостоенный звания лучшего игрока года в ГДР.

Карьера

Клубная 
Торстен Гютшов играл за юношескую команду «Трактор» (Цодель) с 1968 года, затем — за «Динамо» из Гёрлица. В возрасте 14 лет Гютшов перешёл в дрезденское «Динамо», в молодёжной команде которого провёл 4 года. На сезон 1980/81 Торстен Гютшов также был включён в заявку молодёжной команды, но в ходе сезона стал появляться на поле и в основном составе, в результате принял участие в 14 матчах и забил 3 гола. Постепенно Гютшов закрепился в команде, начали проявляться и его бомбардирские способности: в сезоне 1984/85 Торстен стал лучшим снайпером дрезденского клуба с 17 мячами. К тому моменту Торстен Гютшов уже трижды выигрывал с «Динамо» Кубок ГДР.

Следующие два года были омрачены для Гютшова серьёзной травмой — так, за два сезона (1985/86 и 1986/87) он отыграл всего 11 матчей. Тем не менее он сумел снова набрать форму и вернуться в большой футбол, составив мощный атакующий дуэт с Ульфом Кирстеном. Очень успешным для Торстена Гютшова и его команды выдался сезон 1988/89: динамовцы Дрездена через 11 лет после предыдущей победы выиграли чемпионат ГДР, а Гютшов впервые стал лучшим бомбардиром первенства. В розыгрыше Кубка УЕФА «Динамо» в 1/8 финала прошло итальянскую «Рому», забив в каждом матче по два безответных мяча, причём в обоих случаях счёт открывал Гютшов. На стадии четвертьфинала дрезденский клуб обыграл румынскую «Викторию»: первый матч завершился вничью, а в ответной встрече «Динамо» победило 4:0, Торстен Гютшов отметился дублем. Несмотря на поражение в полуфинале от западногерманского «Штутгарта», Гютшов стал лучшим бомбардиром турнира с 7 мячами.

Следующий сезон ознаменовался победами и в чемпионате, и в Кубке, а Гютшов вновь стал лучшим бомбардиром. Лишь еврокубковая кампания динамовцев оказалась неудачной, завершившись уже в первом раунде КЕЧ 1989/90 проигрышем по сумме двух матчей греческому чемпиону АЕКу. В последнем розыгрыше чемпионата ГДР «Динамо» заняло второе место и получило путёвку в Бундеслигу. Торстен Гютшов вновь стал лучшим бомбардиром сезона, а также был признан лучшим футболистом года в ГДР, став последним обладателем этого титула. В Кубке европейских чемпионов 1990/91 оба матча со шведским «Мальмё» завершились со счётом 1:1, оба динамовских мяча забил Гютшов. Послематчевые пенальти всё же принесли победу «Динамо» — 7:6. Соперником дрезденцев на четвертьфинальной стадии стала «Црвена Звезда». На тот момент КЕЧ стал для «Динамо» обузой, поскольку клуб боролся за попадание в Бундеслигу — об этом, в частности, напрямую заявил накануне первого матча главный тренер «Динамо» Райнхард Хефнер. Югославская команда подтвердила статус фаворита, выиграв 3:0 в Белграде и 2:1 в Дрездене, хотя Гютшов и открыл счёт с пенальти. Ответная встреча из-за беспорядков на трибунах была прервана на 78-й минуте, «Динамо» засчитали техническое поражение 0:3 и на два года отлучили от еврокубков. Всего в том розыгрыше Торстен Гютшов забил в ворота соперников 5 мячей в 6 матчах.

Первый сезон в Бундеслиге «Динамо» завершило на 14-м месте, а Торстен с 10 мячами стал лучшим снайпером команды. В сезоне 1992/93 Гютшов отыграл всего 8 матчей и в декабре перешёл в турецкий «Галатасарай», который тогда возглавлял немецкий тренер Карл-Хайнц Фельдкамп, помимо Гютшова за этот клуб тогда играли немцы Фалько Гётц и Райнхард Штумпф. Торстен принял участие в 15 матчах лиги, в которых забил 10 мячей, стал чемпионом и обладателем Кубка Турции, но, несмотря на это, разорвал контракт, рассчитанный ещё на один сезон и вернулся в Германию. Его возвращение нельзя назвать успешным — сыграв за «Карл Цейсс» 9 матчей во второй Бундеслиге он ни разу не забил. Покинув Йену, Торстен Гютшов отыграл ещё два сезона в клубах второй Бундеслиги — «Ганновере 96» и «Кемницере». Этот период стал для Гютшова более удачным — он забил 16 и 15 мячей в каждом сезоне, но последний закончился вылетом «Кемницера».

Летом 1996 года Торстен Гютшов вернулся в дрезденское «Динамо», которое к тому моменту играло в северо-восточной зоне Региональной лиги. Родной команде он отдал ещё три года, прежде чем завершить выступления в 1999 году. Всего за «Динамо» (Дрезден) Торстен Гютшов провёл 329 матчей в чемпионатах ГДР и Германии, забил 149 мячей. Только два футболиста сыграли больше — Ханс-Юрген Дёрнер и Райнхард Хефнер.

В сборной 
Торстен Гютшов начал привлекаться в юношескую сборную ГДР в 1979 году, сыграл за неё 4 матча, забил 3 гола. С 1981 по 1983 год он выступал за молодёжную сборную, в составе которой провёл 16 матчей и отличился 4 раза.

В первой сборной ГДР Гютшов дебютировал 16 февраля 1984 года, в товарищеской игре со сборной командой Греции в Афинах. Гости победили со счётом 3:1, третий гол — на счёту Гютшова. 12 сентября того же года восточные немцы снова встречались с Грецией, на сей раз в Цвиккау. Матч завершился минимальной победой сборной ГДР, единственный мяч провёл Торстен Гютшов. Третьего матча за сборную Гютшову пришлось ждать 4 с половиной года, 22 марта 1989 года он вышел на замену после первого тайма в товарищеском матче против сборной Финляндии. Эта игра стала для Гютшова последней за сборную.

Таким образом, всего в составе сборной ГДР Торстен Гютшов провёл 3 товарищеских матча, в которых забил 2 мяча.

Тренерская 
В качестве тренера Торстен Гютшов работал с резервистами «Бохума», а с июля 2003 года по конец января 2004 года был главным тренером клуба «Обернойланд». В 2006 году он был назначен главным тренером «Хеслингена», в первом же сезоне вывел клуб в Оберлигу и работал с ним до расформирования. В 2014 году четыре месяца возглавлял «Нойштрелиц». Работа с «Будиссой» окончилась неудачей — клуб вылетел из Региональной лиги. Сейчас с семьёй проживает в Цевене.

Достижения

Командные 
 Чемпион ГДР (2): 1988/89, 1989/90
 Обладатель Кубка ГДР (4): 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90
 Чемпион Турции: 1992/93
 Обладатель Кубка Турции: 1992/93

Личные 
 Футболист года в ГДР: 1991
 Лучший бомбардир чемпионата ГДР (3): 1988/89, 1989/90, 1990/91
 Лучший бомбардир Кубка УЕФА: 1988/89
 Лучший бомбардир в истории дрезденского «Динамо»: 189 голов

Сотрудничество со Штази 
Как и некоторые другие футболисты дрезденского «Динамо», Торстен Гютшов был информатором Министерства госбезопасности ГДР. Он был завербован в возрасте 18 лет, по его словам, сотрудники Штази угрожали ему отлучением от спорта и службой в армии в случае его несогласия.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Информация об играх за сборную ГДР на сайте Немецкого футбольного союза

Футболисты ГДР
Футболисты Германии
Игроки сборной ГДР по футболу
Футболисты года ГДР
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Карл Цейсс»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Кемницер»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Обернойланд»
Тренеры ФК «Нойштрелиц»
Тренеры ФК «Будисса»
Внештатные сотрудники Министерства государственной безопасности ГДР